Жданиха — топоним в России:

 Жданиха — деревня в Лухском районе Ивановской области.
 Жданиха — посёлок в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края.
 Жданиха — приток Игирмы.
 Жданиха — приток Хатанги.